Miejscowości w USA:
 East Millinocket – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
 East Millinocket – jednostka osadnicza w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot
Gminy w USA:
 East Millinocket (ang. East Millinocket Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Penobscot